Видмантас Малишаускас (; род. 4 августа 1963) — литовский шахматист, гроссмейстер (1993).

В составе сборной Литвы участник 8-и Олимпиад (1992—1998, 2002, 2006, 2010—2012).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты Литвы
Мастера спорта СССР по шахматам